Лос Пантанос има више значења:

 Лос Пантанос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пантанос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пантанос (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пантанос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пантанос (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пантанос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику